Erlebnispark steht für folgende Freizeitparks:

Deutschland:
 Natur- und Erlebnispark Bremervörde, Niedersachsen
 Wild- & Erlebnispark Daun, Rheinland-Pfalz
 Märchen- und Erlebnispark Forellenhof Plohn in Lengenfeld, Sachsen, siehe Freizeitpark Plohn
 Erlebnispark Steinau an der Straße im Naturpark Spessart, Bayern
 Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel in Westerburg, Rheinland-Pfalz
 Erlebnispark Teichland bei Cottbus, Brandenburg, siehe Cottbuser Ostsee #Chronik
 Erlebnispark Teufelstisch, Südwestpfalz, siehe Teufelstisch (Hinterweidenthal) #Tourismus und Sport
 Erlebnispark Schloss Thurn bei Heroldsbach, Bayern
 Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn, Baden-Württemberg
 Erlebnispark Ziegenhagen, Nordhessen

Österreich:
 Erlebnispark Anderswelt, Themenpark in Heidenreichstein, Niederösterreich
 Erlebnispark Gänserndorf, Niederösterreich, siehe Gänserndorf #Erlebnispark

Siehe auch:
 Freizeitpark
 Vergnügungspark